Gótama (que en sánscrito significa ‘el mejor buey’) o Gautama (que significa ‘descendiente de Gótama’) puede referirse a:

 Gótama Rishi (mediados del II milenio a. C.), místico indio, autor de algunos textos del Rig-veda e iniciador del linaje Gautama. Forma parte de los saptarsis (‘siete sabios’ principales).
 gautama gotra, un linaje indio de sacerdotes brahmanes.
 Gautama Buda (448-368 a. C.), religioso nepalí, fundador del budismo.
 Indrabhuti Gautama (), religioso indio, discípulo de Majavira (fundador del yainismo).
 Gótama Aksapada (), ensayista indio, creador del niaiá (‘lógica’).
 Gautam Himal, una sección de los Himalayas a lo largo de la frontera entre Nepal y Tíbet, al oeste del reino Mastang.
 Gautam, nombre propio masculino muy común en la India.
 Gautam Bhatia (1952-), arquitecto y escritor indio.
 Gautam Gambhir (1981-), jugador indio de críquet.

Nombres indostánicos
Palabras en sánscrito
Nombres masculinos